Самусев — русская фамилия; имеет женскую форму Самусева.

Известные носители 
 Самусев, Андрей Фёдорович (1908—1965) — Герой Советского Союза.
 Самусев, Михаил Алексеевич (1913—1976) — заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Самусев, Николай Никифорович (1915—1981) — лётчик-бомбардировщик, Герой Советского Союза.
 Самусев, Рудольф Павлович (род. 1939) — российский учёный в области медицины.
 Самусев, Фёдор Кононович (1928—?) — бригадир кузнецов, Герой Социалистического Труда.
 Самусев, Николай Николаевич (род. 1998) — казахстанский боец смешанных единоборств и муай-тай.